Die European Darts Grand Prix 2016 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 16. bis zum 18. September 2016 von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das neunte Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2016 durchgeführt wird. Austragungsort war der Glaspalast in Sindelfingen.

Titelverteidiger Kim Huybrechts wurde von dem Niederländer Michael van Gerwen abgelöst, der das Finale gegen Peter Wright mit 6:2 legs gewinnen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 115.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für die European Darts Grand Prix 2016 waren folgende 48 Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit, Stand: 27. Juli 2016, von denen alle gesetzt waren
 Die 20 Sieger vom UK Qualifier in Barnsley am 5. August 2016
 die acht Sieger vom European Qualifier am 15. September 2016
 vier Qualifikanten vom lokalen Qualifikationsturnier am 15. September 2016

PDC Pro Tour Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Ian White
  Kim Huybrechts
  Michael Smith
  Benito van de Pas
  James Wade
  Mensur Suljović
  Gerwyn Price
  Jelle Klaasen
  Terry Jenkins
  Stephen Bunting
  Alan Norris
  Simon Whitlock
  Joe Cullen
  Steve Beaton

UK Qualifier
  Daryl Gurney
  Arron Monk
  Andy Boulton
  Jonny Clayton
  Scott Dale
  Nathan Aspinall
  James Wilson
  Mick McGowan
  Robbie Green
  Brendan Dolan
  Robert Owen
  James Hubbard
  Jay Foreman
  Mark Frost
  Scott Taylor
  Alan Tabern
  Joe Murnan
  Devon Petersen
  Darren Webster

European Qualifier
  Raymond van Barneveld
  Cristo Reyes
  Christian Kist
  Ronny Huybrechts
  Jermaine Wattimena
  Jeffrey de Graaf
  Robert Marijanović
  Tony West

Lokale Qualifikanten
  Max Hopp
  Dragutin Horvat
  Martin Schindler
  Fabian Herz
  Robert Allenstein
  Gabriel Clemens

Ergebnisse

Vorrunde 
Alle ungesetzten Spieler begannen in der 1. Runde (Vorrunde). Sie wurde am 16. September 2016 ausgetragen.

Finalrunde 
In Runde 2 traten die gesetzten Spieler ins Geschehen ein. Sie trafen auf die Sieger der 1. Runde. Die 2. Runde wurde am 17. September 2016, die restliche Endrunde am 18. September 2016 ausgetragen.

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv dkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2016
European Darts Tour 2016